

Musica 
Ledger – EP di Jen Ledger del 2018

Persone 
 Barry Ledger – rugbista inglese
 Bob Ledger – ex calciatore inglese
 Heath Ledger – attore e regista australiano
 Jen Ledger – batterista inglese 
 Ron Ledger – politico britannico
 Sarah Ledger – hockeista su ghiaccio britannica
 Sean St Ledger – calciatore irlandese